Período sinodal é o termo geralmente aceito na periodização da história da Igreja Russa, ao qual normalmente se refere 1700-1917: duas décadas de mandato lugar-tenente do Metropolita Estevão de Riazã (de 1700 a 1721) são geralmente consideradas no âmbito deste período (Pedro Znamenski, Antônio Kartashev, Igor Smolich, arcipreste Vladislau Tsypin), embora o Santo Sínodo, que foi o órgão máximo de governo da Igreja Ortodoxa no Império Russo desde 1721, ainda não existisse.

Nomes das Igrejas 
Durante este período não houve nenhuma nomenclatura uniforme (oficialmente ou legalmente registrada) da organização da Igreja Ortodoxa no território da Rússia, e em diferentes fontes existem variantes como: Igreja Greco-Católica Ortodoxa Russa, Igreja Greco-Russa Católica Ortodoxa, Igreja Católica Greco-Russa Ortodoxa, Igreja Russa, Igreja Ortodoxa Russa, Igreja Católica Ortodoxa Russa, Igreja Greco-Russa, Igreja Ortodoxa Greco-Russa, Igreja Ortodoxa Oriental Russa, e, no Séc. XVIII, também, Igreja Russa de Direito Grego. Nos documentos internos do governo, a totalidade dos órgãos de administração eclesiástica sob a jurisdição do Santo Sínodo Governante russo foi referida como o Departamento da Confissão Ortodoxa. Em documentos do Concílio da Igreja de Toda Rússia (1917-1918), a Igreja na Rússia, como regra, é chamada de "Igreja Ortodoxa Russa".

Referências 
História da Igreja Ortodoxa
Igreja Ortodoxa Russa